Se også Gustav (navn)
Prins Gustav eller Prins Gustaf har gennem tiden været navnet på flere danske og udenlandske prinser:
 Kronprins Gustav af Sverige (1799–1877) – søn af Kong Gustav 4. Adolf af Sverige
 Prins Gustaf af Sverige (1827–1852) – søn af Kong Oscar 1. af Sverige
 Prins Gustav af Danmark (1887–1944) – søn af Kong Frederik 8. af Danmark
 Prins Gustav af Berleburg (født 1969) – søn af Prinsesse Benedikte af Danmark og Prins Richard af Berleburg